Фернандо Бельтран Круз (; ) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Гвадалахара» и сборной Мексики. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
Бельтран — воспитанник клубов «Атланте» и «Гвадалахара». 17 июля 2017 года в поединке Кубка Мексики против «УАНЛ Тигрес» Фернандо дебютировал за основной состав последнего. 23 июля в матче против «Толуки» он дебютировал в мексиканской Примере. В 2018 году Бельтран стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ, хотя не сыграл ни в одном матче. 26 января 2020 года в поединке против «Толуки» Фернандо забил свой первый гол за «Гвадалахару».

Международная карьера 
1 октября 2020 года в товарищеском матче против сборной Гватемалы Бельтран дебютировал за сборную Мексики. 

В 2021 году в составе олимпийской сборной Мексики Бельтран принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Южной Кореи и Японии.

Достижения 

Клубные

 «Гвадалахара»
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2018

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Гвадалахара»